Le Comité des forces armées du Sénat des États-Unis (United States Senate Committee on Armed Services) est une commission permanente du Congrès qui se consacre aux questions de sécurité nationale des États-Unis et de ses forces armées depuis sa création par le Legislative Reorganization Act of 1946.

Rôle et fonctionnement

Membres pour chaque législature

Membres durant le  (2021-)

Membres durant le  (2019-2021)

Membres durant le  (2017-2019)

Sous-Comités

Chairman des anciennes commissions des forces armées

Liste des secrétaires des forces armées du Sénat depuis 1947 
 Chan Gurney (R-SD) 1947-1949
 Millard E. Tydings (D-MD) 1949-1951
 Richard B. Russell, Jr. (D-GA) 1951-1953
 Leverett Saltonstall (R-MA) 1953-1955
 Richard B. Russell, Jr. (D-GA) 1955-1969
 John C. Stennis (D-MS) 1969-1981
 John Tower (R-TX) 1981-1985
 Barry Goldwater (R-AZ) 1985-1987
 Sam Nunn (D-GA) 1987-1995
 Strom Thurmond (R-SC) 1995-1999
 John Warner (R-VA) 1999-2001
 Carl Levin (D-MI) 2001
 John Warner (R-VA) 2001
 Carl Levin (D-MI) 2001-2003
 John Warner (R-VA) 2003-2007
 Carl Levin (D-MI) 2007-2015
 John McCain (R-AZ) 2015-2018
 James Inhofe (R-OK) 2018-2021
 Jack Reed (D-RI) 2021-

Voir aussi 
 Comité des affaires étrangères du Sénat des États-Unis
 Comité des finances du Sénat des États-Unis

Liens externes 
 United States Senate Armed Services Committee Website
 Committee Publications
 Committee Hearing Schedule & Archive
 Committee Press Releases
 Department of Defense
 Department of the Air Force
 Department of the Army
 Department of the Navy
 Armed Forces Retirement Home
 Selected Service System
Senate Armed Services Committee Report on Torture

Forces armées
Politique militaire des États-Unis
Organisation des Forces armées des États-Unis